Хуэйюань:

 Хуэйюань (334—416) — китайский буддийский монах, мыслитель, основоположник школы Цзинту.
 Хуэйюань — посёлок в уезде Хочэн Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.